Tetrapoli definisce nel mondo greco-bizantino una lega di quattro città. In particolare, essa si puo' riferire a:
 Tetrapoli attica – in Attica formata da Probalinto, Enoe, Maratona e Tricorinto
 Tetrapoli siriaca – in Siria formata da Seleucia di Pieria, Antiochia, Laodicea a mare e Apamea
 Tetrapoli di Cibira – in Frigia e Licia formata da Cibira, Bubon, Balbura e Oenoanda